Wennemar van Cuijk (1300-1379) 
 Wenemar van Cuijk (1330-1390)